

Persone 
 Allan Simonsen (1952) – allenatore di calcio ed ex calciatore danese, di ruolo attaccante
 Allan Simonsen (1978-2013) – pilota automobilistico danese
 Jákup Simonsen (1966) – calciatore faroese
 Jonas Simonsen (1992) – calciatore norvegese
 Lars Simonsen (1963) – attore danese
 Linda Cerup-Simonsen, nata Linda Widwey Andersen (1969) – ex velista norvegese
 Magne Simonsen (1988) – calciatore norvegese
 Peter Simonsen (1959) – ex calciatore neozelandese, di ruolo centrocampista
 Renée Simonsen (1965) – attrice e modella danese
 Steve Simonsen (1979) – calciatore inglese

Altro 
 24068 Simonsen – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Ditlev-Simonsen